

Toponyme 
 Sorholus, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Tardets-Sorholus ;
 Tardets-Sorholus, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme